Ни́на Валериа́новна Королёва (31 октября 1933, Бобрики — 20 февраля 2022, Москва) — советская и российская поэтесса, литературовед.

Биография 
Родилась в городе Бобрики (ныне Новомосковск), входившем тогда в состав Московской области. Детство прошло в эвакуации — в деревне Поповка Угличского района, затем в поселке Переборы Рыбинского района Ярославской области.

В 1955 году окончила Ленинградский университет, в 1959 году — аспирантуру Пушкинского Дома.

В 1960 году выпустила первый сборник стихов («Хвойный дождь»).

В 1966 году была принята в Союз писателей СССР.

В 1970 году защитила кандидатскую диссертацию о Ф. И. Тютчеве.

В 1977 году получила выговор за «монархическое» стихотворение «Оттаяла или очнулась?..», напечатанное в журнале «Аврора», после чего до 1989 года была «невыездной», не имела права руководить ЛИТО молодых поэтов, выступать перед массовыми аудиториями и печатать стихи. В частности, ей были вменены в вину следующие строки о Екатеринбурге:

С 1985 года жила в Москве. Ведущий научный сотрудник отдела новейшей русской литературы и литературы русского зарубежья Института мировой литературы имени А. М. Горького РАН (ИМЛИ). Совместно с другими научными сотрудниками ИМЛИ — Евгением Арензоном, Владимиром Дядичевым, Татьяной Купченко, Натальей Михаленко, Верой Терёхиной, Еленой Тюриной — занималась подготовкой нового Полного собрания сочинений Владимира Маяковского.

В ноябре 2010 году присуждён Диплом благотворительного фонда имени Артёма Боровика за опубликованный в журнале «Знание — сила» 2010, № 5 и 6, очерк «Мой отец на войне».

Умерла 20 февраля 2022 года. Похоронена на кладбище села Макарово (городской округ Черноголовка).

Участие в профессиональных и творческих организациях 
 Член Союза писателей Москвы
 Член Русского ПЕН-центра
 Член Общества любителей российской словесности

Примечания

Ссылки 
 Нина КОРОЛЁВА
 Биография
 Биография
 Нина Валериановна Королёва в Журнальном зале
 Дотошные замечания к веселому справочнику // Литературная Россия. — 18 марта 2005. — № 11.
 Слепая вера в завтрашнее чудо // Литературная Россия. — 8 апреля 2005. — № 14.
 Из воспоминаний о давнем. Павел Григорьевич Антокольский // Информпространство. — 2009. — № 115.
 Антуфьева Н. Царственные узники в Тобольске // Сибирская православная газета. — 2008. — № 7.

Поэты России
Поэты СССР
Члены Союза писателей СССР
Выпускники филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Члены Союза писателей Москвы
Ахматоведы
Исследователи русского авангарда
Маяковеды
Сотрудники ИМЛИ
Похороненные на Макаровском кладбище